Hattenhofen (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Hattenhofen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg